Шевич — фамилия. Известные носители:
 
 Шевич, Дмитрий Егорович (1839—1906) — русский дипломат.
 
 Шевич, Милан (Митрофан; 1854—1918) — епископ Сербской православной церкви, епископ Бачский.
 Шевич, Михаил Николаевич 1-й (1805—1870) — русский кавалерист, комендант Царского села (1867—1870), генерал-лейтенант.